Чемпионат Таджикистана по футболу 1997 () — 6-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1997 на сайте rsssf.com 

1997
Таджикистан
1997 год в Таджикистане